Шушпанка — река в России, протекает по Тамбовской области. Устье реки находится в 107 км от устья реки Лесной Воронеж по левому берегу. Длина реки составляет 28 км. Площадь водосборного бассейна — 186 км².

В 1969 году в результате строительства плотины на реке Шушпанке было образовано  — Шушпанское. Площадь водяного зеркала — 5,3 км² (при НПУ), максимальная глубина — 10 м, средняя — 2,6 м.  Воды водохранилища используются для орошения и водоснабжения рыбоводческих прудов. Действует ООПТ «Водохранилище Шушпанское».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Донскому бассейновому округу, речной подбассейн реки — бассейны притоков Дона до впадения Хопра. Речной бассейн реки — Дон (российская часть бассейна).

Код объекта в государственном водном реестре — 05010100512107000002467.

Примечания 

Притоки Лесного Воронежа
Реки Тамбовской области